Szwajcaria:
 Plessur – rzeka, dopływ Renu
 Plessur – region w kantonie Gryzonia
 Plessur – dawny okręg (Bezirk) w kantonie Gryzonia
 Plessur-Alpen – pasmo górskie